Это — список индейских резерваций американского штата Нью-Мексико.

Резервации

См. также 
 Список индейских резерваций в США

Примечания